3ª Armata – unità del Regio Esercito attiva durante la prima e la seconda guerra mondiale
 3ª Armata – unità dell'Esercito Italiano attiva dal 1952 al 1972
 3ª Armata –  unità dell'esercito imperiale giapponese attiva nella guerra russo-giapponese e nella seconda guerra mondiale
 Third United States Army – unità dell'esercito degli Stati Uniti d'America
 Terza armata ottomana – unità dell'Impero ottomano durante la prima guerra mondiale